Les sarrukhs sont des créatures sauroïdes issus du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Ces créatures sont une des cinq races créatrices. De -35000 CV à -34500 CV, les sarrukh fondèrent trois royaumes, Isstosseffifil, Okoth et Mhairshaulk, qui finirent par disparaître aux alentours de -33500 CV.

Cependant, une congrégation d'une soixantaine de liches sarrukhs occupent encore de nos jours les ruines de la cité d'Oreme, dans l'Anauroch, ancienne capitale du royaume d'Isstosseffifil.

Les sarrukhs sont connus pour être à l'origine des nagas, des troglodytes, des yuan-ti, et de nombreuses autres races qui ont disparu depuis.

Voir aussi 
Chronologie des Royaumes oubliés : Les Jours du Tonnerre.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés
Créature thérianthrope